Франсуа́ () — французские личное мужское имя (женский вариант — ) и фамилия. Происходит от позднелатинского имени  (Franciscus — француз; тот, кто родом из Франции). Другие варианты того же имени — Франческо (итальянский) и Френсис (английский). Французских королей и некоторых аристократов, носивших это имя, в русской традиции называют Францисками.

Также до реформы орфографии французского языка 1835 года слово François означало «французский», в том числе когда речь шла о языке (ныне — Français).

Имя 
 Европейские правители и аристократы
 
 
 
 Франсуа Орлеанский (1818—1900) — принц де Жуанвиль, третий сын короля Луи-Филиппа I.
 Франсуа де Бофор (1616—1669) — 2-й герцог де Бофор (с 1665), внук короля Генриха IV, лидер Фронды, командующий флотом (с 1658).
 Франсуа де Бурбон-Вандом (1470—1495) — граф Вандома (с 1477), старший сын Жана II де Бурбон.
 Франсуа де Бурбон-Конде (1519—1546) — 1-й герцог Энгиенский (1536), губернатор Пьемонта и Лангедока, командующий флотом (с 1542).
 Франсуа де Валуа (1555—1584) — герцог Алансонский и Шато-Тьерри (с 1566), 1-й герцог д’Эврё (с 1569), герцог Анжуйский (с 1576); младший сын короля Генриха II и Екатерины Медичи.
 Франсуа де Гиз (1519—1563) — 1-й герцог Омальский (с 1547), 2-й герцог де Гиз (с 1550), принц де Жуанвиль (с 1552), великий камергер и великий ловчий Франции.
 Франсуа де Жуайез (1562—1615) — 2-й герцог де Жуайез, кардинал (с 1583), папский легат во Франции (1606).
 Франсуа де Монпансье (1542—1592) — герцог де Монпансье, дофин Оверни и князь Домб (с 1582), принц крови из дома Бурбонов, кузен короля Генриха II.
 Франсуа Жозеф де Лоррен (1670—1675) — герцог де Гиз и де Жуайез, принц де Жуанвиль (с 1671); сын Луи Жозефа Лотарингского.

 Франсуа Олоне (наст. имя Жан-Давид Но; 1630—1668) — французский флибустьер, промышлявший в Карибском море в середине XVII века.

Фамилия 
 Франсуа, Анж (1800—1867) — бельгийский художник.
 Франсуа, Герман фон (1856—1933) — германский генерал от инфантерии, автор книг.
 Франсуа, Дебора (род. 1987) — бельгийская киноактриса.
 Франсуа, Джомоул (род. 1995) — тринидадский футболист.
 Франсуа, Жак (1920—2003) — французский киноактёр.
 Франсуа, Жан (1582—1668) — французский математик и иезуит; учитель Рене Декарта.
 Франсуа, Жан-Шарль (1717—1769) — французский рисовальщик и гравёр.
 Франсуа, Клод (1614—1685) — французский живописец, монах-францисканец.
 Франсуа, Клод (1939—1978) — французский автор и исполнитель песен в стиле диско.
 Франсуа, Курт фон (1852—1931) — немецкий географ, исследователь Африки.
 Франсуа, Майк (род. 1965) — американский бодибилдер.
 Франсуа, Мария Луиза фон (1817—1893) — немецкая писательница.
 Франсуа, Мишель (род. 1957) — гаитянский военный и полицейский, член военной хунты 1991—1994.
 Франсуа, Роже (1900—1949) — французский тяжелоатлет, чемпион Олимпийских игр 1928 года.
 Франсуа, Самсон Паскаль (1924—1970) — французский пианист.
 Франсуа, Филипп (1579—1635) — французский писатель, монах-бенедиктинец.
Составная / двойная фамилия
 Франсуа де Нёфшато, Николя-Луи (1750—1828) — французский писатель и политик, министр внутренних дел (1797 и 1798—1799), член Директории, президент Сената (с 1804).
 Франсуа-Марсаль, Фредерик (1874—1958) — французский политик, деятель Третьей Республики, премьер-министр Франции (июнь 1924).
 Франсуа-Понсе, Жан (1928—2012) — французский политик и дипломат, министр иностранных дел Франции (1978—1981).

См. также

Примечания